Sollach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Sollach (Hunderdorf), Weiler der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sollach (Isen), Einöde des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Sollach (Lengdorf), Weiler der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Sollach (Neubeuern), Einöde des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sollach (Sankt Wolfgang), Einöde der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Sollach (Valley), Dorf der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern

 Sollach (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft der Gemeinde Maria Schmolln,  Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Gewässer:
 Sollach (Queich), rechter Zufluss der Queich vor Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Sollach, Oberlaufname bei Perasdorf des Wiedenbachs, linker Zufluss des Rohrmühlbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Schwarzach, zur Donau bei Mariaposching) bei der Rohrmühl, Markt Schwarzach, beide Orte im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Gewässer mit ähnlichen Namen:
 Sollach-Schloßgraben, rechter Nebenzweig der Sollach (Queich) bei Bellheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Sollachbach, Unterlaufname des Gruberbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach bei Meilenhofen, Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Sollbach